HLF est un sigle qui peut désigner :
 Hornet la Frappe (1991-), un rappeur français ;
 Heidelberg Laureate Forum, un lieu de rencontre entre de jeunes mathématiciens et informaticiens d'une part, et des scientifiques de premier plan d'autre part.